La saison 2010-2011 du Parma Football Club voit le club s'engager dans deux compétitions que sont la Série A et la Coupe d'Italie.

Effectif de la saison

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux 
Le Parma Football Club commence sa saison 2010-2011 avec treize matches de préparation au programme avant le début des compétitions officielles, réparties sur le mois de juillet, d'août et de septembre.

Série A

Coupe d'Italie

Statistiques

Statistiques collectives

Notes et références 

Parma